Ein Muslimrat ist ein Zusammenschluss islamischer Glaubensgemeinschaften, Vereinen, Organisationen und Verbänden, um die Interessen der muslimischen Gläubigen in ihrer Stadt oder Region zu vertreten. Im Gegensatz zu den Islamischen Dachverbänden in Deutschland sind die Muslimräte regionale Zusammenschlüsse in unterschiedlichen Zusammensetzungen.

Muslimräte in Deutschland 
 Muslimrat München (Rat der islamischen Glaubensgemeinschaften, Vereine, Organisationen und Verbände) ist eine von ca. 35 islamischen Vereinen und Organisationen in München im März 2003 gegründete Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR). 2005 wurde der Rat in einen eingetragenen Verein (e. V.) umgewandelt.

 Rat der Muslime in Bonn, er wurde am 21. August 2006 gegründet.

Muslimrat in Frankreich 
In Frankreich vertritt der französische Muslimrat Conseil français du culte musulman (CFCM) Muslime in ganz Frankreich. Bis 2008 war der Rat durch interne Auseinandersetzungen blockiert. Der Rat ist eine Körperschaft. Bei den Wahlen vom 8. Juni 2008 zu dem Gremium siegten das marokkanisch-dominierte Moscheenetzwerk (RMF) mit 43,2 Prozent aller Stimmen.

Einzelnachweise 

 
Dachverband